Pyrrhobryum är ett släkte av bladmossor. Pyrrhobryum ingår i familjen Rhizogoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pyrrhobryum